HMS Dreadnought har flera fartyg och en ubåt haft som namn i Royal Navy:

  – en 40-kanoners som byggdes 1553
  – ett 41-kanoners skepp sjösatt 1573, ombyggd 1592 och 1614, skrotad 1648
  – ett 52-kanoners fregatt sjösatt 1654 som Torrington, omdöpt HMS Dreadnought vid restaurering 1660, och förlorad 1690
  – ett 60-kanoners fjärde klassens linjeskepp  sjösatt 1691, ombyggd 1706 och skrotad 1748
  – ett 60-kanoners fjärde klassens linjeskepp sjösatt 1742 och såld 1784
  – ett 98-kanoners andra klassens linjeskepp sjösatt 1801, konverterad till sjukfartyg 1827, skrotad 1857
  – en slagskepp sjösatt 1875, ur tjänst 1903 och såld 1908
  – ett revolutionerande slagskepp, sjösatt 1906 och såldes för skrotning 1921
  – Storbritanniens första atomubåt, sjösatt 1960, ur tjänst 1980

Källor